Gollwitz ist 
 Gollwitz (Brandenburg an der Havel), ein Ortsteil der Stadt Brandenburg an der Havel, Brandenburg
 Gollwitz (Poel), ein Ortsteil der Gemeinde Poel
 Gollwitz (Rosenau), ein Gemeindeteil der Gemeinde Rosenau im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Gollwitzer